Cepheidae (mijt), een familie van mijten
Cepheidae (neteldier), een familie van neteldieren uit de klasse van de Scyphozoa